1300 години България е годишнина (1981) от основаването (681) на България. Може да се отнася за:
 1300 години България – кампания за честване на годишнината (главно през 1981 г.)
 „1300 години България“ – официално наименование на бивш мемориал в София, посветен на годишнината
 „1300 години България“ – неофициално наименование на мемориала Създатели на българската държава в Шумен
 „1300 години България“ – предишно наименование) на Националния дарителски фонд „13 века България“, учреден през 1981 г.

Вижте също 
 Интеркосмос-България-1300 (или България-1300) – първият български изкуствен спътник (1981), посветен на годишнината
 13 века България (пояснение)

Източници